Een verkeersweg:
 N954 (België)
 N954 (Nederland), zie Provinciale weg 954

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing